Актив може означати:

Актив — це економічний ресурс або щось цінне.
Актив — майнові права, що належать фізичній або юридичній особі.

Актив — перевищення грошових надходжень держави, що їх одержують із-за кордону, над її закордонними виплатами.

Актив — найбільш діяльна, ініціативна, передова частина якої-небудь організації, колективу.
 Актив партійний
Актив в переносному значенні — досягнення, надбання.

Розваги
 «Активи» (англ. The Assets) — американський міні-серіал